Бори́с Влади́мирович Покро́вский: Покровский, Борис Владимирович (1900 — после 1960) — советский художник-монументалист, график, иллюстратор детских книг.
 Покровский, Борис Владимирович (род. 1977) — российский актёр театра и кино.